Семенко — украинская фамилия.

 Известные носители
 Семенко, Валентина Николаевна (1930—2000) — Герой Социалистического Труда.
 Семенко, Дейв (1957—2017) — канадский хоккеист.
 Семенко, Ирина Михайловна (1921—1987) — советский литературовед и педагог.
 Семенко, Михаил — российский шпион в Соединённых Штатах Америки, арестованный в 2010 году.
 Семенко, Михайль (1892—1937) — украинский советский поэт-футурист.

 Семенка, Игорь Васильевич (1957—2011) — советский футболист.